Il doppio del torneo di tennis Karshi Womens 2 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Tetjana Arefyeva e Evgenija Paškova che hanno battuto in finale Naomi Broady e Isabella Holland 61-7, 7-5, [10-7].

Teste di serie 

 Oksana Kalašnikova /  Olivia Rogowska (primo turno)
 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (quarti di finale)

 Nikola Hofmanová /  Marija Mirkovic (quarti di finale)
 Naomi Broady /  Isabella Holland (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Karshi Womens 2011